Gebouw A van Radio Kootwijk
Gebouw A van de Kortrijkse Universiteit KULAK
Gebouw A van de voormalige kauwgomballenfabriek van Maple Leaf, Amsterdam
Gebouw A van de Vrije Universiteit Brussel
Gebouw A van de Universiteit van Amsterdam op het Roeterseiland
Gebouw A van Philips in Eindhoven
Gebouw A van de Vesting Naarden